Николай Александрович Фроловский (1869—1910) — русский учёный-артиллерист и педагог, специалист по физики металлов и механики, полковник гвардии, доктор наук, экстраординарный профессор Михайловской артиллерийской академии.

Биография 
Родился 26 февраля 1846 года в Санкт-Петербурге, внук архитектора К. А. Тона.

В службу вступил в 1886 году после окончания Александровского кадетского корпуса. В 1887 году после окончания Михайловского артиллерийского училища по I разряду выпущен подпоручиком в 26-ю артиллерийскую бригаду в составе 26-й пехотной дивизии. В 1891 году произведён в поручики, в 1894 году в штабс-капитаны.

В 1896 году после окончания Михайловской артиллерийской академии по I разряду был переведён в гвардию по гвардейской пешей артиллерии с переименованием в поручики и штабс-капитаны гвардии с оставлением при академии. В 1898 году Н. А. Фроловский был удостоен золотой медали Михайловской премии за рецензии на Конференции МАА. С 1899 года после защиты магистерской диссертации по теме: «Циклические координаты и их применение к исследованию деформации твердых тел» был назначен штатным военным преподавателем Михайловской артиллерийской академии и Михайловского артиллерийского училища. В 1900 году произведён в капитаны гвардии и был назначен штатным военным преподавателем и библиотекарем Михайловской артиллерийской академии и нештатным преподавателем Михайловского артиллерийского училища.

В 1904 году произведён в полковники гвардии. В 1905 году защитил докторскую диссертацию по теме «Гистерезис упругости металлов и его практическое значение». В 1907 году был назначен экстраординарным профессором Михайловской артиллерийской академии и заведующим в ней лабораторией по испытаниям сопротивления материалов, читал курс по вопросам физики металлов и механики. В период службы в академии он был дважды командирован за границу для ознакомления с институтами и лабораториями для испытания сопротивления материалов. Помимо основной деятельности с 1909 года и до самой своей смерти, Фроловский  являлся приват-доцентом	по кафедре теоретической и практической механики физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, где читал курс по вопросам философской критики основ физико-математических наук 

Скончался 10 февраля 1910 года в Санкт-Петербурге.

Труды
Извлечение из Устава о службе английской крепостной артиллерии / I, II, III. Организация береговой обороны. Практическая стрельба. Приложения / По распоряжению Гл. арт. упр. пер. поручик Н. Фроловский; Под ред. Н. Лангеншельда. — Санкт-Петербург : тип. П.П. Сойкина, 1894. — 187 с.
Особенности устройства и работы быстроходных паровых машин / Представлено штабс-кап. Фроловским в конф. Михайлов. арт. акад. для получения права преподавания в акад. и уч-ще. — СПб.: Типо-лит. Маркова, 1899. — 210 с.
Механические лаборатории в Германии, Швейцарии, Франции и Англии / Н. Фроловский. — Санкт-Петербург : Ин-т инж. пут. сообщ., 1902. — 67 с.
Сообщение / Общество ревнителей военных знаний. — Санкт-Петербург : Экономическая типо-литография, 1903, № 114: Война и военные в учении Владимира Соловьева / сообщение гв. капитана Н. А. Фроловскаго, 27 ноября 1903 г.
Гистерезис упругости металлов и его практическое значение / Н. Фроловский, штат. воен. преп. Михайл. арт. акад. — Спб.: Тип. В. Мильштейна, 1905. — 103 с.
Начала механики по Генриху Гертцу / Н. Фроловский; Ин-т инж. пут. сообщ. — Санкт-Петербург : тип. Ю.П. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1910. — 128 с

Награды
Был награждён всеми орденами Российской империи вплоть до ордена Святого Владимира 4-й степени, пожалованного ему в 1909 году

Семья 
Жена — Екатерина Константиновна Фроловская (урождённая Чернявская) (24.04.1874—23.02.1941) 

Дети:

Наталья (1897—1970), реставратор Государственного Русского музея, замужем за профессором богословия Фёдором Константиновичем Андреевым (1887—1929).  В 1930 году была арестована, приговорена к пяти годам лагерей, заменённым тремя годами ссылки, которые отбывала в Казахстане. В 1933 году вернулась в Ленинград, но уже в 1935 была выслана, вернулась лишь в 1954 году.
Михаил (1895—1943), поэт, художник, переводчик. В 1925 году арестован за участие в работе религиозно-философского кружка

Примечания

Литература 
 Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей : в четырех томах / И. Ф. Масанов ; подготовил к печати Ю. И. Масанов ; редактор Б. П. Козьмин ; Всесоюзная книжная палата. — Москва : Изд-во Всесоюз. книжной палаты, Т. 4: Новые дополнения к алфавитному указателю псевдонимов : Т. 4 : Алфавитный указатель авторов. — 1960. — С.495 — 558 с.
Бобылёв Д. К.  Фроловский Николай Александрович / Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1910 год — Санкт-Петербург : Г. Шахт: С прил. речи проф. Н.И. Веселовского // Под ред. проф. И.А. Ивановского. — 1911. — С.50-53 — 402 с.

Педагоги Российской империи
Артиллеристы Российской империи
Выпускники Александровского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Преподаватели Михайловской артиллерийской академии
Профессора Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Лауреаты Михайловской премии